ATA Airlines bezeichnet:

* ATA Airlines (USA), ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 ATA Airlines (Iran), iranische Fluggesellschaft